Туркин, Василий:
 Туркин, Василий Михайлович (1922—1978) — Герой Социалистического Труда. 
 Туркин, Василий Степанович (1904—1968) — советский инженер-строитель.